Het ATP-toernooi van Düsseldorf 2014 (met de officiële naam Power Horse Cup) vond plaats van 19 tot en met 25 mei 2014. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Rochusclub in de Duitse stad Düsseldorf.

Het toernooi van 2014 trok 30.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Düsseldorf
2014